Midea är ett släkte av kvalster. Midea ingår i familjen Mideidae. 

Midea är enda släktet i familjen Mideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Midea